Acanthoptilum är ett släkte av koralldjur. Acanthoptilum ingår i familjen Virgulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Acanthoptilum